Нио има више значења:

 Нио (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нио (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику